NFL sezona 1995. je 76. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 3. rujna 1995. Super Bowl XXX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 28. siječnja 1996. u Tempeu u Arizoni na Sun Devil Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Cowboysi rezultatom 27:17 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.

Sezone 1995. liga je ulaskom Carolina Panthersa i Jacksonville Jaguarsa proširena na 30 klubova. Također, Los Angeles Ramsi sele u St. Louis, a Los Angeles Raidersi se vraćaju u Oakland (gdje su igrali od 1960. do 1981.). Tako Los Angeles ostaje bez kluba u NFL-u po prvi put od 1946.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1995.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Brett Favre, Green Bay Packers - 4413
Najviše jarda probijanja: Emmitt Smith, Dallas Cowboys - 1773
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Jerry Rice, San Francisco 49ers - 1848

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Bryce Paup, Buffalo Bills - 17,5
Najviše presječenih lopti: Orlando Thomas, Minnesota Vikings - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 457 (28,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Detroit Lions - 382,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Francisco 49ers - 288,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Kansas City Chiefs - 138,9 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Kansas City Chiefs - 241 (15,1 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: San Francisco 49ers - 274,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New York Jets - 171,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: San Francisco 49ers - 66,3 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1995. u NFL-u
NFL.com, sezona 1995.

Izvori 

1995